Бејблејд бурст: Серџ (-{Beyblade Burst Surge}-), односно Бејблејд бурст: Спаркинг (ベイブレードバースト超王, -{Beiburēdo Bāsuto Supākingu}-) или Бејблејд бурст: Суперкинг у Јапану, је оригинална нет анимација и наставак серије Бејблејд бурст: Уздизање. Оригинално се емитовала у Јапану на званичним јутјуб каналима компанија Такара Томи и КороКоро од 3. априла 2020. до 19. марта 2021. године, са укупно 52 дванаестоминутне епизоде. 

У Србији, серија се у синхронизованом облику емитовала 2021. године на каналу Декси Ко, с тим да су епизоде спајане у по две, тако да је емитовано 26 „пуних“ епизода. Синхронизацију је радио студио Облакодер. 

Уводну шпицу јапанске верзије извели су Аска Цучија и Наоки Ендо (песма: -{Sparking Revolution}-), док је енглеску отпевао Конрад Олдмани (песма: -{We Got the Spin}-). Српска синхронизација користи преведену верзију енглеске шпице, и пева је Виктор Влајић.

Бејблејд бурст: Серџ је пета од седам сезона у „Бурст саги“. Следи је Бејблејд бурст: КуадДрајв.

Списак епизода

Извори 

Бејблејд сезоне
Аниме — спискови епизода серија
Сезоне телевизијских серија 2020.
Сезоне телевизијских серија 2021.